Totoro kan syfta på:
 Min granne Totoro – en japansk animerad långfilm

Geografi

Colombia 

 Totoró (ort), Cauca, 
 Totoró (kommun), Cauca, 

Robotskapade Colombiaförgreningar